Die Eredivisie 1964/65 war die neunte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1964 und endete am 2. Mai 1965.

Meister wurde zum achten Mal Feijenoord Rotterdam. Absteigen mussten Sittardia Sittard und NAC Breda.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Feijenoord Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1964/65